Грантсвил има више значења:
 Грантсвил (Јута)
 Грантсвил (Западна Вирџинија)
 Грантсвил (Мериленд)